Érina (do francês érine) é um instrumento cirúrgico utilizado para segurar ou separar partes de tecidos ou órgãos. Tem forma de gancho e é de metal.

Cirurgia